Марко Мркић (Ниш, 20. августа 1996) српски је фудбалер. Син је бившег фудбалера Саше Мркића.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Марко Мркић на сајту репрезентације Србије

Рођени 1996.
Спортисти из Ниша
Српски фудбалери
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Напретка Крушевац
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Суперлиге Србије